Beloglinka (Khabàrovsk), localitat del territori de Khabàrovsk, a Rússia
 Beloglinka (Crimea), localitat de la República de Crimea, a Rússia